Vinje je lahko:

 Vinje, občina Dol pri Ljubljani
 Vinje pri Moravčah, občina Moravče
 Aasmund Olafsson Vinje, norveški pesnik
 Vinje, občina v administrativni regiji Telemark na Norveškem